Сегунда Лига 2014/2015 годов () — 25-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 9 августа 2014 года и закончился 24 мая 2015 года. В чемпионате приняли участие 24 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Ссылки 
 Сегунда 2014/15 на rsssf.com

2014/2015
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2014 году
Спорт в Португалии в 2015 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015